

События 
 Английский король Эдуард I возобновил военные действия в Шотландии против Уильяма Уоллеса.
24 февраля — битва при Рослине: шотландцы побеждают англичан.
4 апреля — битва при Арке: фламандцы побеждают французов.
Май — Англия и Франция заключили в Париже мир, по которому Гасконь возвращалась во владение английского короля.
Принятие французским духовенством и феодалами решения против папы Бонифация VIII. Пленение Бонифация представителями короля Филиппа IV и смерть папы.
 1303—1304 — Папа римский Бенедикт XI.
Битва при Димбосе: турки во главе с Османом побеждают византийцев. (?)
 Андроник II Палеолог нанял 2000 каталонцев во главе с кондотьером Рожером де Флором. Андроник выдал за Рожера свою племянницу Марию и сделал его великим дуксом, а потом кесарем. Казна быстро опустела.
Октябрь — Битва при Кизике: Рожер де Флор разбил турок-карасидов во главе с Карасы-беем.
Газан-хан двинулся в Сирию, взял Алеппо и Дамаск, но был разбит 20 апреля мамлюками при Мардж-ас-Суффаре.
1303—1325 — Князь Московский Юрий Данилович.
 Присоединение Можайска к Московскому княжеству.
 В 1303-1304 - война Венеции с Падуей за освоение соляных копий на северо-западе венецианской лагуны, закончилась победой Венецианской республики, которая фактически монополизировала торговлю солью.
Делийский султан Ала ад-дин Мухаммад-шах захватил город Читторгарх в Северной Индии.
Хан чагатайского улуса Дува признал сюзеренитет династии Юань.
120 тысячное войско чагатайского улуса подступило к Дели, однако не смогло взять город и отошло.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1303 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1303 году
 11 октября — Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани), Римский Папа в 1294—1303.
 Даниил Александрович, Великий князь Московский (1276—1303).

См. также